Sowerby kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Castle Sowerby, parish, England, Cumbria, 
 Sowerby, North Yorkshire, ort i England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar